Stik har flere betydninger:
 Elektrisk stik – en komponent til fra-/tilkobling af et elektrisk apparat.
 Stik (billedkunst) – en speciel form for billedkunst.
 Kobberstik – er et dybtryk taget af en ridset kobberplade.
 Stik (murværk) – er en bue af mursten
 Stik (perforering) – eksempelvis knivstik, bistik, akupunktur eller anden gennembrydning af et materiale.
 Stik (point) – et udtryk i flere former for kortspil.
 Knob – en form for "knude" på et reb.
 Pælestik – er et knob på et tov, som benyttes til at danne en fast løkke for enden af rebet.

Ordet "stik" kan også bruges i forbindelse med retning. F.eks. "stik nord", med betydningen direkte mod nord.

Se også:
 Grafik (teknik)#Trykteknikker – for noget om: "kobberstik", "stikkel" og "punktstik"